Ожогин — еврейская фамилия и название населённого пункта в России.

Фамилия 
 
 Ожогин, Валерий Иванович (1937—2016) — доктор физмат наук, профессор, зам. директора Института молекулярной физики Курчатовского Научного центра, чемпионом СССР по водным лыжам.
 Ожогин, Иван Геннадьевич (род. 1978) — российский актёр музыкального театра, певец.

Населённый пункт 
 Ожогин — хутор в Кумылженском районе Волгоградской области.

См. также 
 Ожогино